

Плантейшен — місто, штат Флорида
 Плантейшен — місто, штат Кентуккі
 Плантейшен — переписна місцевість в окрузі Сарасота, штат Флорида

Див. також 
 Плантейшн